Shinsky ist der Name von

 Alex Shinsky (* 1993), US-amerikanischer Fußballspieler
 Stephen A Shinsky, Biochemiker